МОСАРЕТУ () — локальный термин, характеризующий содружество четырёх народов (или племён), населяющих южное побережье озера Рудольф в Кении в районе н. п. Лойянгалани.
Аббревиатура расшифровывается: «мо» — эль-моло, «са» — самбуру, «ре» — рендилле, «ту» — туркана.

География и особенности поселений 
Эль-моло населяют побережье озера Рудольф в Кении — к востоку от города Марсабит, также имеются поселения в округах Исиоло, Марсабит и Самбуру. Аналогичную территорию занимает народность самбуру. Основное место обитания рендилле — между озером Рудольф и горой Марсабит, помимо этого — на территории округов Марсабит и Самбуру.
Туркана проживают на юго-западном побережье озера Рудольф, большей частью в районе крохотного городка Лойангалани (население 5117 чел.), также в округах Самбуру и Туркана.
Представители всех четырёх народностей строят жилища из ветвей местного кустарника, иногда покрывая подручной ветошью.

Численность 
Эль-Моло: в Кении — 3600, в мире — 3600
Самбуру: в Кении — 303000, в мире — 303000
Рендилле: в Кении — 77000, в мире — 77000
Туркана: в Кении — 1260000, в мире — 1314000.

Языки 
 Народность эль-Моло — язык самбуру; 
 Народность самбуру — язык самбуру; 
 Народность рендилле — язык рендилле; 
 Народность туркана — язык туркана.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Wikimapia: карта Лойянгалани

Народы Африки
Народы Кении